Такмичење у скок моткому у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. одбранио је Рено Лавилени из Француске поставши нови рекорд шампионата.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 15 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 2015.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="5" | Рено Лавилени || rowspan="5" |  
| rowspan="2" | 6,16
| rowspan="2" | Доњецк, Украјина
| rowspan="2" | 15. фебруар 2014.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
| 6,03
| Париз, Француска
| 5. март 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| rowspan="2" | 6,02
| rowspan="2" | Берлин, Немачка
| rowspan="2" | 14. фебруар 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани
|-
!colspan="6"|Рекорди после завршетка Европског првенства 2015.
|-
| Рекорди европских првенстава
| rowspan="3" | Рено Лавилени || rowspan="3" |  
| rowspan="3" | 6,04
| rowspan="3" | Праг, Чешка
| rowspan="3" | 7. март 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|}

 Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку мотком у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани